Глинський район — колишній район Роменської і Лубенської округ, Чернігівської і Сумської областей
 Глинський район — колишній район Кременчуцької округи